II. Vilmos angol király (kb. 1056–1100)
 II. Vilmos, Dampierre ura (1196- 1231)
 II. Vilmos holland gróf és német ellenkirály (1228 – 1256)
 II. Vilmos flamand gróf (1224 - 1251)
 II. Vilmos holland király (1792–1849)
 II. Vilmos német császár (1859–1941)
 II. Vilmos orániai herceg (1626–1650)
 II. Vilmos osztrák őrgróf (?-871)
 II. Vilmos szicíliai király (1153–1189)
 II. Vilmos württembergi király (1848–1921)
II. Vilmos, Narbonne algrófja, uralkodott: 1397–1424. 

eo:Vilhelmo (regantoj)#Vilhelmo la 2-a